Keuchel ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique de Keuchel (1956–2004), französischer Schauspieler
 Jan Keuchel (* 1965), deutscher Journalist und Rechtsanwalt
 Susanne Keuchel (* 1966), deutsche Musik- und Kulturwissenschaftlerin